Бестога́й (, до 2007 г. — Ильи́нка) — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Бестогайского сельского округа. Код КАТО — 114635100.

География 
Село расположено на берегу реки Силети, в западной части района, на расстоянии примерно 50 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 231 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,4°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 395 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Байсары — на юго-востоке.

Восточнее села (через реку) проходит автодорога республиканского значения — Р-6 «Макинск — Аксу — Торгай».

Названия села с казахского языка можно дословно перевести как — «Пять растительностей на поймах». 

Ежегодно в результате повышения уровня талых вод смывает автодорогу местного значения, в результате чего жители остаются без возможности выезда за пределы села на 1,5 месяца.

Население 
В 1989 году население села составляло 1558 человек (из них казахи — 57 %).

В 1999 году население села составляло 851 человек (414 мужчин и 437 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 548 человек (286 мужчин и 262 женщины).

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. им. Абая Кунанбаева
 ул. Тын Игерушилер
 ул. им. Яковы Киселёва

Известные уроженцы 
 Киселёв Яков Митрофанович (1925—2018) — Герой Советского Союза, полковник.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана